SSR – Wtórny radar dozorowania
 SSR – Zespolony przekaźnik elektroniczny (Solid State Relay)
 SSR – Submarine Radar Picket
 SSR – IATA kod portu lotniczego Sara, Vanuatu

Zobacz też 
 Chevrolet SSR
 Sirius Satellite Radio